La  nazionale di pallavolo maschile di Cuba è una squadra nordamericana composta dai migliori giocatori di pallavolo di Cuba ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Cuba.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato nordamericano

World League

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Volleyball Challenger Cup

Coppa America

Giochi panamericani

Coppa panamericana

NORCECA Champions Cup

Norceca Pan American Cup Final Six

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di Cuba